Roman se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Per Abraham Roman
 Nicolae Roman